As Unidades de Atendimento Integrado, ou simplesmente UAIs, são unidades hospitalares localizadas na cidade mineira de Uberlândia, 100% SUS administradas pela Prefeitura de Uberlândia e pela Fundação Manoel dos Santos que prestam serviços de média complexidade e urgências para a cidade de Uberlândia. Hoje existem sete unidades distribuídas, além de uma única UPA (Unidade de Pronto Atendimento), por todas as regiões da cidade, sendo elas:
Zona Norte
 UAI Presidente Roosevelt.

Zona Sul
 UAI Pampulha e UPA Sul (antiga UAI São Jorge).

Zona Central
 UAI Martins.

Zona Leste
 UAI Tibery e UAI Morumbi.

Zona Oeste
 UAI Planalto e UAI Luizote de Freitas.

Ligações externas 
Setores de atendimento à saúde de Uberlândia

Hospitais de Uberlândia